FIM se može odnositi na:

 Međunarodna motorciklistička federacija, organizacija, 
 Međunarodna federacija muzičara, organizacija,